Sykesville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sykesville (Maryland)
 Sykesville (New Jersey)
 Sykesville (Pennsylvania)